Mondant est une  du département du Calvados. Elle n'a connu qu'une brève existence : avant 1794, la commune est supprimée et rattachée à Livry, en même temps qu'Étoquet et La Bruyère.

En 1949, le hameau de Mondant est transféré à la commune de Caumont-l'Éventé.

Source 
 

Ancienne commune dans le Calvados